Špaček (ustrnulá zdrobnělina od původního označení špak) může být:

 Špaček (zoologie) – český rodový název ptáků z čeledi špačkovitých (Sturnidae) z řádu pěvců
 Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
 Špaček (holub) – plemeno holuba domácího
 Předmět používaný při staré pálkovací hře Na špačka (neboli Tlučení špačka)
 Hovorový výraz pro nedopalek
 Vcelku běžné české příjmení (podle statistik MV ČR 114. nejčetnější) (Spacek, Spaczek, Spacsek, Spatsek, Spachek, Spatzek, Spazek, Spatchek, a Špačková)

příjmení osob
 Anna Špačková (1922–2006), slovenská politička, poúnorová poslankyně za KSS
 Antonín Špaček (1917–2007), příslušník československého zahraničního odboje za 2. světové války
 František Špaček (1919–??), český politik KSČ, poúnorový poslanec
 Hilarion Špaček (?–1662), český františkán a teolog
 Ivo Špaček (* 1955), český fotbalista
 Jaromír Špaček (1879–1953), český statkář, právník a poslanec
 Jaroslav Špaček (historik) (* 1943), český historik a archeolog
 Jaroslav Špaček (* 1974), český hokejista
 Josef Špaček, vícero nositelů, viz rozcestník
 Karel Špaček, vícero nositelů, viz rozcestník
 Ladislav Špaček (archeolog) (* 1941), český archeolog a pražský památkář
 Ladislav Špaček (* 1949), český učitel, novinář, moderátor a publicista, otec Radima
 Marie Špačková (1905–1968), česká operní zpěvačka
 Michael Špaček (1991–2009), český motokrosový závodník
 Michael Špaček (lední hokejista) (* 1997), český hokejový útočník
 Milan Špaček (* 1952), český lékař a politik, senátor KDU-ČSL
 Otto Špaček (1918–2007), československý válečný pilot
 Petr Špaček (* 1988), český violoncellista
 Radim Špaček (* 1973), český režisér, syn Ladislava
 Radim Špaček (politik) (* 1959), politik, předseda strany Koruna Česká
 Richard Špaček (1864–1925), katolický kněz a profesor na teologické fakultě v Olomouci
 Sissy Spacek (* 1949), americká herečka
 Václav Špaček (rozcestník), vícero nositelů, viz rozcestník

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení